Ламби Паску или Ламби Паско (, род. 1991, Росковец) — албанский шахматист, международный мастер.

Чемпион Албании 2012, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 гг.

В составе сборной Албании участник пяти шахматных олимпиад (2012—2018 гг.) и командного первенства Европы 2017 г.

В 2008 г. представлял Албанию на юниорском чемпионате Европы.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Паску  в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Паску  на сайте 365Chess
 Личная карточка Л. Паску  на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Албании
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам